Hegias ist der Name folgender Personen:

 Hegias (Bildhauer), attischer Bildhauer
 Hegias (Vasenmaler), griechischer Vasenmaler
 Hegias (Philosoph), griechischer Philosoph